Буковик може да се отнася за:

 Буковик, село в Община Сарай, Северна Македония;
 Буковик, планина в западната част на Северна Македония;
 Буковик, на гръцки Оксия, село в дем Преспа, Западна Македония, Гърция;
 Буковик, връх във Влахина на територията на Северна Македония.
 Буковик, село в Община Аранджеловац, Шумадийски окръг, Сърбия;
 Буковик, село в Община Нова Варош, Златиборски окръг, Сърбия;
 Буковик, село в Община Приеполе, Златиборски окръг, Сърбия.
 Буковик, планина в Сърбия, източно от Ръжан;
 Буковик, село в Община Соколац, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Буковик, село в Община Бреза, Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина;
 Буковик, село в Община Бар, Черна гора;